Целова́льников — русская фамилия, которая образована от прозвища Целовальник.

Известные носители 
 Целовальников, Владислав Олегович (род. 1991) — российский футболист.
 Целовальников, Игорь Васильевич (род. 1944) — советский велосипедист.
 Целовальников, Олег Николаевич (род. 1969) — советский и российский футболист, судья категории ФИФА.
 Целовальников, Сергей Павлович (1907—1972) — советский боксёр.

См. также 
 Целовальник